

Anni
 64 – anno del I secolo d.C.
 64 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
 64 – numero naturale

Opere 
 64 – pubblicazione russa di scacchi e dama chiusa nel 2014